Морион — может означать:
 Морион — разновидность защитного шлема.
 Морион — кристаллы черного или тёмно-бурого цвета, вид кварца.
 «Морион» — предприятие по разработке и производству телекоммуникационного оборудования.

См. также